Claudio Tinaglia – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Giuseppe Tinaglia – calciatore italiano